Modyfikacja forum dyskusyjnego
 Modyfikacja gry komputerowej

Zobacz też 
 Modyfikator (programowanie)
 Modyfikatory dźwięku